Uefa Women's Cup 2002/2003 vanns av Umeå IK, Sverige efter finalseger mot Fortuna Hjørring, Danmark.

Kvalgrupp

Gruppspel

Grupp 1
Gruppspelet hölls i Sverige.

Grupp 2
Gruppspelet hölls i Italien.

Grupp 3
Gruppspelet hölls i Serbien och Montenegro.

Grupp 4
Gruppspelet hölls i Polen.

Grupp 5
Gruppspelet hölls i Grekland.

Grupp 6
Gruppspelet hölls i Vitryssland.

Grupp 7
Gruppspelet hölls i England.

Grupp 8
Gruppspelet hölls i Österrike.

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 2002/2003 på Uefas webbplats
 Resultat från UEFA Women's Cup på RSSSF

2002/2003
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002 i Europa
2003 i Europa